Blakley ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Blakley (1942–1996), britischer Musiker und Songschreiber
 Claudie Blakley (* 1974), britische Filmschauspielerin
 Ronee Blakley (* 1945), US-amerikanische Sängerin, Songschreiberin, Schauspielerin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 William A. Blakley (1898–1976), US-amerikanischer Politiker (Demokratischen Partei)

Siehe auch: Blakeley, Blakely